Ве́рхний Барды́м — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 15 км на запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Симиничинского сельского совета.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Верхний Бардым
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Верхний Бардым (деревня)
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа